Kim Min-sok (, anglický přepis: Kim Min-seok) může být:
 Kim Min-sok (herec) – jihokorejský herec
 Xiumin, rodným jménem Kim Min-sok – jihokorejský zpěvák a herec
 Kim Min-sok (krasobruslař) – jihokorejský krasobruslař
 Kim Min-sok (plavec) – jihokorejský plavec
 Kim Min-sok (rychlobruslař) – jihokorejský rychlobruslař
 Kim Min-sok (stolní tenista) – jihokorejský stolní tenista

Externí odkazy